Schellbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Schellbach (Gutenborn), Ortsteil der Gemeinde Gutenborn, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Schellbach (Knüllwald), Ortsteil der Gemeinde Knüllwald, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

von Gewässern:
 Schellbach (Mosbach), rechter Zufluss des Mosbachs (zur Mittleren Aurach) bei Schellert, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schellbach (Neidernach), linker Hauptstrang-Oberlauf der Neidernach an der Grenze zwischen Bayern und Tirol in der Nähe der Kreuzspitze und des Plansees
 Schellbach (Saar), rechter Zufluss der Saar bei Auersmacher, Gemeinde Kleinblittersdorf, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Schellbach ist ein Familienname:
 Elisabeth Schellbach (1861–1929), deutsche Illustratorin
 Fritz Schellbach (1905–1944), deutscher Kommunist und Gegner des Nationalsozialismus
 Hans Schellbach (1925–1990), deutscher Schauspieler
 Ingrid Schellbach-Kopra (* 1935), Finnougristin und Übersetzerin
 Karl Heinrich Schellbach (1805–1892), deutscher Mathematiker und Schulmann
 Konrad Schellbach (1953–2019), Landtagsabgeordneter (CDU)
 Margret Knoop-Schellbach (1913–2004), deutsche Malerin
 Oscar Schellbach (1901–1970), deutscher Lebenslehrer und Begründer des Mental-Positivismus

Siehe auch:
 Schelbach
 Schellenbach